2 miejscowości w Polsce:
 Koszele – część wsi Rybnica w woj. lubelskim, w pow. tomaszowskim, w gminie Susiec
 Koszele – wieś w woj. podlaskim, w pow. bielskim, w gminie Orla
Białoruś:
 Koszele (rejon zelwieński)